Samuel Łaszcz (1588–1649) – strażnik wielki koronny, zagończyk
 Samuel Łaszcz (zm. 1683) – stolnik buski, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej